Masoko – gruppo musicale italiano
Masoko – località di Mmadinare (Botswana)
Masoko – circoscrizione della regione di Lindi (Tanzania)
Masoko – circoscrizione della regione di Mbeya (Tanzania)